Die Fahrzeuge der Baureihe 462.0401 der Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) waren Dampflokomotiven der Bauart Garratt. 

Die sechs Lokomotiven wurden 1931 von der Compania Euskalduna für die durch bergiges Gebiet führende Ferrocarril Central de Aragón zwischen Saragossa und Valencia geliefert, wo sie die Bahnnummern 101 bis 106 erhielten. Mit der Achsfolge (2’C1’)(1’C2’) (Doppel-Pacific ) waren sie für den Schnellzugdienst vorgesehen; es waren zu diesem Zeitpunkt die größten und leistungsfähigsten Personenzuglokomotiven Europas und auch die einzigen europäischen Garratts, die im regulären Reisezugdienst eingesetzt worden sind.

Technische Merkmale der Lokomotiven waren Blechrahmen, ACFI-Speisewasservorwärmer, Walschaerts-Steuerung und ein Belpaire-Stehkessel. Ursprünglich wurden sie mit Kohle gefeuert.

1941 wurde die Zentralbahn in die RENFE eingegliedert und die Lokomotiven erhielten die Nummern 462-0401 bis 462-0406. Die Zahl 462 ist dabei als 2 × 231 zu verstehen, nach dem in Spanien üblichen französischen Bezeichnungsschema für die Achsfolge.

Die Lokomotiven blieben im Depot Valencia stationiert und waren zunächst weiter auf ihrer angestammten Strecke im Einsatz. Ab den 1950er Jahren zogen sie jedoch den Schnellzug zwischen Barcelona und Sevilla auf dem Abschnitt zwischen Valencia und Tarragona und beendeten dort den bis dahin notwendigen Vorspannbetrieb. Dieser Einsatz endete erst 1967 mit der Einführung von Diesellokomotiven auf diesem Abschnitt.

Nach der Umstellung auf Ölfeuerung in den 1960er Jahren erhielten die Lokomotiven die Nummern 462F-0401 bis 462F-0406, wobei das F für „fueloil“ steht. Seitdem wird als Baureihenbezeichnung auch 462F verwendet.

Nach dem Ausscheiden aus dem Schnellzugdienst wurden die Garratts noch für einige Jahre im Güterzugbetrieb verwendet. Die Lokomotive 462F-0401 ist erhalten geblieben, ist derzeit aber nicht betriebsfähig.

Literatur 
 A. E. Durrant: Garratt-Lokomotiven der Welt. Birkhäuser Verlag ISBN 3-7643-1481-8

Weblinks 
 Fotografie der 282F-0401

Dampflokomotive Bauart Garratt
462